Fermin Caram sr. (1888), Filipijns arts en politicus;
 Fermin Caram jr. (1922), Filipijns advocaat en politicus.